Amerikai Egyesült Államok
 Grand Mound (Iowa)
 Grand Mound (Washington)
 Grand Mound, őskori temetkezési hely Minnesota államban